Billie Jean King e Owen Davidson hanno battuto in finale Janet Newberry e Raúl Ramírez 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Ilie Năstase /   Rosie Casals (quarti di finale)
  Billie Jean King /  Owen Davidson (Campioni)

  Alex Metreveli /  Ol'ga Morozova (semifinali)
  Jimmy Connors /  Chris Evert (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1974